Яркко Кауппинен (6 апреля 1982, Виеремя, Финляндия) — финский биатлонист. Лидер своей сборной. Занимается биатлоном с 1996 года, в сборной с 2005 года.

В сезоне 2016/2017 годов вышел на старт в последний раз на 8 этапе кубка мира по биатлону в Контиолахти, где и завершил профессиональную карьеру.

Результаты

Кубок мира 
Яркко Кауппинен дебютировал на Кубке мира в сезоне 2005/2006в Эстерсунде, показав 75 результат. Первые кубковые очки получил в сезоне 2007/2008 (спринт, Антерсельва) не допустив промахов Кауппинен финишировал 21-м. 

 2005/2006 — очков не набирал
 2007/2008 — 73-е место (17 очков)
 2008/2009 — очков не набирал
 2009/2010 — очков не набирал
 2010/2011 — 88-е место (26 очков)
 2011/2012 — 82-е место (22 очка)
 2012/2013 — 62-е место (66 очков)

Чемпионаты мира

Ссылки 
 
 Ярко Кауппинен. Статистика 

Биатлонисты Финляндии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года